E84 può riferirsi a:

Codici 
E84, codice ECO di alcune linee della variante Sämisch della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E84, da Kesan a Silivri